Itata puede referirse a:
 la Provincia de Itata en la región de Ñuble;
 el Río Itata en Chile;
 Itata (género), un género de arañas de la familia salticidae;
 el Departamento de Itata, que existió en la antigua división administrativa de Chile;
 el Corregimiento de Itata de la división administrativa colonial española de Chile;
 la Autopista del Itata en Chile;
 Vegas del Itata, localidad de Chile;
 Ranchillos de Itata, localidad de Chile;
 el Salto del Itata, ubicado en el río homónimo;
 el vapor Itata que sirvió como transporte y crucero auxiliar de la Armada de Chile.
Punta Itata y Balneario Itata. Ubicado a 5 kilómetros al sur de hornitos, provincia de mejillones, segunda región de Chile.